

Letteratura 
Carmilla – racconto del 1872 di Joseph Sheridan Le Fanu

Personaggi immaginari 
Carmilla – personaggio dell'universo di Vampire Hunter D
Carmilla – personaggio della serie di videogiochi Castlevania

Musica 
Carmilla – singolo di Kaya del 2007

Altro 
Cristina Carmilla – ex cestista italiana
Camilla – sceneggiato televisivo del 1976, diretto da Sandro Bolchi
Carmilla – webserie canadese pubblicata dal 2014 al 2016, basata sul racconto omonimo
Carmilla on line – webzine italiana di critica letteraria, cinema, politica e controinformazione